Раа́в (, Рахав; также Раава, Рахава; 2 тыс. до н. э.) — жительница Иерихона, блудница, которая, согласно Книге Иисуса Навина () укрыла в своём доме двух соглядатаев из войска Иисуса Навина и за это при взятии города была вместе со всеми домочадцами пощажена, прославлена (в , она числится в списке героев веры) и «объявлена праведной на основании дел», и одним из таких дел было то, что она направила по ложному следу слуг царя (). Всё остальное население Иерихона, кроме семьи Раав, было поголовно перебито. Почитается Православной церковью как святая праведная Раав Иерихонская, память в Неделю святых праотец и Неделю святых отец.

Этимология имени 

Её имя происходит от корня «רחב» — «широкий», и, согласно мидрашу, она названа этим именем, так как она обладала большим количеством заслуг.

Род занятий 

В Библии Раав определена как «אשה זונה», что, по объяснению некоторых комментаторов, основывавшихся, видимо, на переводе Библии на арамейский язык Йонатана бен Узиэля (Таргум Ионатан), означает «содержательница постоялого двора», и семитском корне «זנ» (урожай, плоды), имеющим производные слова на иврите «מזונות» (фрукты), «מזוֹן» (пища), «לזון» (кормить).  Эту версию упоминает Раши.

Согласно другим комментаторам, словосочетание означает «блудница».

Семья 

Согласно мидрашу, Раав, приняв иудаизм, вышла замуж за Салмона, была матерью Вооза ( ) и стала праматерью пророчицы Олдамы, пророка Иеремии и пророка Иезекииля. Согласно Сифри, среди её потомков были восемь пророков и восемь коэнов.

Согласно , она вышла замуж за Салмона и таким образом стала праматерью царя Давида и самого Иисуса. Впрочем, тождественность Рахавы из родословной Христа и Рахав из книги Иисуса Навина подвергается сомнению.

Характерные особенности 
Согласно Талмуду, Раав обладала сказочной красотой, настолько, что у всякого, кто видел её, если впоследствии называл её имя, происходила поллюция.

Примечания

Ссылки 

 
 Галерея
 http://he.judaism.wikia.com/wiki/פירוש_יהושע_ב
 http://toldot.com/torah/torah.php?id=neviim/yehoshua

Женщины Ветхого Завета
Блудницы в религии
Персонажи «Божественной комедии»
Персонажи книги Иисуса Навина
Прозелиты в иудаизме